

Films
 Brown of Harvard (1911), een film uit 1911
 Brown of Harvard (1926), een film uit 1926